Bernth ist der Familienname von:

 Fanny Louise Bernth (* 1988), dänische Film- und Theaterschauspielerin
 Karl Bernth (1802–1879), böhmischer Dichter und Jurist

Den Namen Bernth tragen folgende Personen:

 Bernd „Bernth“ Brodträger, österreichischer Gitarrist (* 1991)